Centrumdemokraterna kan avses:

 Centrumdemokraterna – ett politiskt parti i Danmark, se Centrum-Demokraterne
Centrumdemokraterna (Sverige) – ett tidigare politiskt parti i Sverige 
Centrumdemokraterna - Kommunens Väl – ett tidigare lokalt politiskt parti i Svalövs kommun
Kommunens Väl - Centrumdemokraterna - ett lokalt politiskt parti i Simrishamns kommun